Dit is de wereldranglijst van december 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 december 2010.

Mannen 12